O Grande Prêmio de Aragão de 2010 foi a décima terceira etapa da Temporada de MotoGP de 2010. Aconteceu entre os dias 17 e 19 de setembro de 2010 na Cidade do Motor de Aragão.

Classificação da MotoGP

Classificação da Moto2

Classificação da 125cc 

Aragão
2010
Desporto na Espanha em 2010